Шахат — название населённых пунктов:

Армения
 Шагат (Шахат) — село в Сюникской области.

Казахстан 
 Шахат — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Шахат — аул в Шербакульском районе Омской области.